Maschi – uno dei due sessi nelle specie sessuate

Persone
 Giuseppe Maschi – ex calciatore italiano
 Luigi Maschi – medico e saggista italiano

Pagine correlate
Maschio